Васи́лий Оре́хов:
 Орехов, Василий Васильевич (1896—1990) — русский военный и общественный деятель.
 Орехов, Василий Иванович (Василий Мельник; род. 1972) — российский писатель-фантаст, редактор.